Stromatopogon är ett släkte av svampar. Stromatopogon ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stromatopogon